Deichmannia är ett släkte av svampar. Deichmannia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Deichmannia